La Supercoppa italiana di pallacanestro è una competizione cestistica italiana:

 Supercoppa italiana di pallacanestro maschile – organizzata dalla Lega Basket Serie A.
 Supercoppa italiana di pallacanestro femminile – organizzata dalla LegA Basket Femminile.